Муассі́-Муліно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 60 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Муассі-Муліно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Муассі-Муліно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр